Atomic bezeichnet:

 Atomic (Unternehmen), ein österreichisches Unternehmen zur Herstellung von Skisport-Artikeln
 Atomic (Band), ein norwegisch/schwedisches Jazzensemble
 Atomic (Britrock-Band), eine deutsche Band
 Atomic (Kaffeeautomat)
 Atomic (Lied), ein Lied von Blondie aus dem Jahr 1980
 atomic (Datenbanken), eine mögliche Einbringstrategie für das "festschreiben" von Daten in einer Datenbank

Siehe auch:

 atomar